Absenz bedeutet u. a.:
 Abwesenheit
 Absence, epileptischer Anfall mit kurzer Bewusstseinspause, siehe Epilepsie#Generalisierte Anfälle

Siehe auch:
 Absence